Lince – hiszpański czołg podstawowy
 Lince – włoski samochód pancerny z okresu II wojny światowej
 VTLM Lince – włoski wielozadaniowy wojskowy samochód terenowy
 Breda Ba.88 Lince – włoski średni samolot bombowy z okresu II wojny światowej